

Geografia 
 Alda – villaggio della Contea di Hall, Nebraska (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Alda – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Aldo

Persone
 Alda d'Este – nobile italiana della dinastia degli Estensi
 Alan Alda – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Frances Alda – soprano neozelandese
 Robert Alda – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Rutanya Alda – attrice statunitense di origine lettone

Teatro
Alda – opera della letteratura medievale francese da Guglielmo di Blois

Altri progetti